Montebuono (Rieti), gemeente in de Italiaanse provincie Rieti.
 Montebuono (Sorano), plaats in de Italiaanse gemeente Sorano.